Arroyo Blanco steht für:

 Rivière Soliette, Fluss in Mittelamerika
 Arroyo Blanco (Uruguay), Ortschaft in Uruguay